Иоганн Отто:
 Отто, Иоганн Карл Теодор (1816—1897) — немецкий патролог.
 Отто, Иоганн Франц (1732—1805) — силезский органист и композитор.